54-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 4 по 29 марта 1987 года в Минске. Дополнительный матч за звание чемпиона (Вильнюс, март — апрель) выиграл Белявский.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Салов, Эльвест и Эйнгорн (персонально это право имели Белявский, Чернин и Юсупов).

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР

Ссылки 
 54th USSR Championship and Zonal, Minsk 1987

Чемпионаты СССР по шахматам
1987 год в шахматах
Спорт в Белоруссии в 1987 году
Спортивные соревнования в Минске
Март 1987 года
Чемпионаты СССР в 1987 году
Соревнования по шахматам в Белоруссии